Rywalizacja kobiet w narciarskim Big Air podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na skoczni o nazwie World Champs Big Air. Kwalifikacje rozegrano 2 lutego 2019 roku o 09:40, z kolei finał tego samego dnia o 19:00. Złoty medal wywalczyła Francuzka Tess Ledeux, która pokonała Julię Krass z USA oraz Isabel Atkin z Wielkiej Brytanii.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019